Струнный квартет № 23 — многозначный термин.

См. также